

Patronymes 
Avtsine (masculin ; ) ou Avtsina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Avtsine (1991-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe